Hartryfflar (Rhizopogonaceae) är en familj av svampar. Hartryfflar ingår i ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar